Кубок Венгрии по футболу () — ежегодный национальный футбольный турнир, проводимый в Венгрии. Победитель турнира выходит в первый раунд кубка УЕФА.

Впервые кубок Венгрии был разыгран в 1909 году, спустя 8 лет после появления чемпионата Венгрии. Наиболее успешной командой, чаще других побеждавшей в кубке, является «Ференцварош», выигрывавший трофей 24 раза.

Финалы

По количеству титулов

Примечания

Ссылки 
 Венгерские кубки

Венгрия
Футбольные соревнования в Венгрии